

Aeronautica 
 Boeing B-17 Flying Fortress – aereo della classe dei bombardieri della US Air Force

Altro 
 B17 – centro di rieducazione e internamento di Boueng Trabek nella Cambogia dei Khmer rossi (1975-1979)
 Vitamina B17 – nome commerciale dell'amigdalina
 B17 – negli scacchi, codice ECO della variante Steinitz della difesa Caro-Kann